Cet article regroupe une liste de maisons d'éditions.

Édition de textes 
 13e note éditions, maison d'édition française.
 Adapt éditions, maison d'édition française associative.
 Asmodée Éditions, maison d'édition de jeux de sociétés.
 Apostolat des Éditions, ancienne maison d'édition française catholique.
 Athéna Éditions, maison d'édition française de bande dessinée. 
 Axiome éditions, maison d'édition française.
 Baie des Anges éditions, maison d'édition française.
 Bamboo Édition, maison d'édition de bande dessinée.
 Bang ediciones, maison d'édition espagnole de bande dessinée.
 Barrault Éditions, ancienne maison d'édition française.
 Bayard Service Édition, filiale du groupe Bayard au service de la communication des communautés chrétiennes.
 Black Book Éditions, maison d'édition française de jeux de rôles et de jeux de société.
 BlackRock Éditions, maison d'édition et de distribution de jeux de société.
 Bleucom éditions, groupe de presse français.
 Budo Éditions, maison d'édition française spécialisée dans les arts martiaux.
 Cadrat Éditions, maison d'édition suisse indépendante.
 CNRS Éditions, maison d'édition française spécialisée dans la recherche française et européenne.
 Collections Presse des éditions Atlas, présentation des collections presse des Éditions Atlas.
 Collections VPC des éditions Atlas, présentation des collections de vente à distance des Éditions Atlas.
 Corraini Edizioni, maison d'édition italienne.
 Couronne édition, format français de papier.
 Critères éditions, maison d'édition française indépendante spécialisée en art contemporain.
 DogFight (Aéro-Éditions), revue française consacrée à l'aviation.
 Dynamisme Presse Édition, maison d'édition de bandes dessinées petit format.
 Disney Editions, maison d'édition américaine.
 Ediciones B, maison d'édition espagnole.
 Ediciones del Bosque, maison d'édition argentine.
 Ediciones Minotauro, maison d'édition espagnole de science fiction et fantasy.
 Edicions 62, maison d'édition espagnole d'ouvrages en catalan.
 Edition Moderne, maison d'édition suisse spécialisée dans la publication de bandes dessinées.
 Édition de la poésie en France, acteurs de la poésie en France.
 Édition de Vilna du Talmud, édition la plus diffusée du Talmud de Babylone.
 Édition des Archers, maison d'édition de bande dessinée et de littérature belge.
 Édition des œuvres de Robert E. Howard en France, liste d'œuvres de Robert E. Howard.
 Édition en Acadie, histoire de l'édition en Acadie.
 Édition en Russie, cinquième édition du monde et troisième d'Europe.
 Éditions A. Lefeuvre ancienne maison d'édition française.
 Éditions A. Pedone, maison d'édition française indépendante.
 Éditions Abbate-Piolé, maison d'édition française d'art animalier.
 Éditions Abracadabra, maison d'édition française
 Éditions Absalon, maison d'édition française.
 Éditions Adelphi, maison d'édition italienne.
 Éditions Aden, maison d'édition belge indépendante.
 Éditions Agone, maison d'édition indépendante.
 Éditions Al Dante, maison d'édition française spécialisée dans la littérature contemporaine.
 Éditions Alain Moreau, ancienne maison d'édition française.
 Éditions Alan Sutton, maison d'édition française.
 Éditions Albin Michel, maison d'édition française indépendante.
 Éditions Alexandrines, maison d'édition française indépendante.
 Éditions Alexipharmaque, maison d'édition française.
 Éditions Alif, maison d'édition française spécialisée dans l'islam.
 Éditions Allia, maison d'édition française.
 Éditions Alphakid, maison d'édition canadienne de littérature jeunesse.
 Éditions Alphil, maison d'édition suisse.
 Éditions Alternatives, maison d'édition française.
 Éditions Alto, maison d'édition québécoise.
 Éditions Ampelos, maison d'édition française spécialisée dans la réforme protestante.
 Éditions Amsterdam, maison d'édition française.
 Éditions An-Tour-tan embannadurioù, maison d'édition française.
 Éditions Anacaona, maison d'édition française spécialisée dans la littérature brésilienne.
 Éditions Anima Corsa, maison d'édition française consacrée à la Corse.
 Éditions Anne Carrière, maison d'édition française.
 Éditions Antipodes, maison d'édition suisse.
 Éditions Archè, maison d'édition française.
 Éditions Arkhê, maison d'édition française indépendante.
 Éditions Apogée, maison d'édition française.
 Éditions Arfuyen, maison d'édition française.
 Éditions Artège, maison d'édition française.
 Éditions Artémis, maison d'édition française spécialisée dans les ouvrages pratiques.
 Éditions Atlantica, maison d’édition française consacrée au patrimoine du Sud-Ouest.
 Éditions Atlas, société française de vente par correspondance.
 Éditions Attila, maison d'édition française.
 Éditions Aubier-Montaigne, maison d'édition française.
 Éditions Auñamendi, maison d'édition dédiées à la thématique basque.
 Éditions Autrement dit, maison d'édition franco-belge (spécialisée notamment dans le livre audio).
 Éditions Averbode, maison d'édition belge.
 Éditions Axone, ancienne maison d'édition québécoise.
 Éditions À la carte, maison d'édition suisse.
 Éditions À reproduire, maison d'édition québécoise de matériel pédagogique.
 Éditions Baleine, maison d'édition française.
 Éditions Balland, maison d'éditions française.
 Éditions Baam !, maison d'édition française, spécialisée dans les ouvrages de fiction pour la jeunesse.
 Éditions Bakame, maison d'édition rwandaise pour la littérature d'enfance et de jeunesse.
 Éditions Bartillat, maison d'édition française.
 Éditions Baudinière, ancien maison d'édition française de cartes postales.
 Éditions Bauer, maison d'édition allemande.
 Éditions Beauchesne, maison d'édition française.
 Éditions Belfond, maison d'édition française.
 Éditions Belin, maison d'édition française spécialisée dans les ouvrages universitaires, scolaires et parasolaires.
 Éditions Benoît Jacob, maison d'édition française.
 Éditions Berger-Levrault, maison d'édition française.
 Éditions Bernard Dumerchez, maison d'édition française
 Éditions Blake et Mortimer, maison d'édition belge de bande dessinée.
 Éditions Blanche, maison d'édition française spécialisée dans la littérature érotique.
 Éditions Bompiani, maison d'édition italienne.
 Éditions Bonneton, maison d'édition française.
 Éditions Bordas, maison d'édition française spécialisée dans les manuels scolaires et les dictionnaires.
 Éditions Brandes, maison d'édition belge associative.
 Éditions Bréal, maison d'édition française spécialisée dans le scolaire et parascolaire.
 Éditions Briffaut, ancienne maison d'édition française.
 Éditions Brill, maison d'édition néerlandaise.
 Éditions Bruylant, maison d'édition belge. 
 Éditions Cabédita, maison d'édition suisse spécialisée dans l'histoire locale de la Suisse romande, de la Franche-Comté, de la Bourgogne et de la région Rhône-Alpes.
 Éditions Cadex, maison d'édition française.
 Éditions Cairn, maison d'édition française.
 Éditions Calligrammes, maison d'édition française.
 Éditions Cana, ancienne maison d'édition française.
 Éditions caribéennes, maison d'édition française.
 Éditions Caractères, maison d'édition française.
 Éditions Caravelle, ancienne maison d'édition française de jeux de société.
 Éditions Cardinal, maison d'édition québécoise.
 Éditions Castagniééé maison d'édition suisse.
 Éditions Cénomane, maison d'édition française.
 Éditions Cent Pages, maison d'édition française.
 Éditions Cépaduès, maison d'édition française d'ouvrages et didacticiels scientifiques et techniques.
 Éditions Charles Corlet, maison d'édition française.
 Éditions Charles Léopold Mayer, maison d'édition française.
 Éditions Charrette, maison d'édition spécialisée dans la bande dessinée.
 Éditions Cherche-bruit, maison d'édition française associative indépendante.
 Éditions Christian, maison d'édition française spécialisé dans la généalogie.
 Éditions Chronique, maison d'édition française.
 Éditions Ciaco, maison d'édition belge.
 Éditions CNT-RP, maison d'édition française émanation de la CNT.
 Éditions Complexe, maison d'édition spécialisée dans l'histoire et la littérature.
 Éditions Conard, ancienne maison d'édition française.
Editions Conseils Mandron, maison d'édition française spécialisée dans la littérature et la foi chrétienne.
 Éditions Copernic, ancienne maison d'édition française.
 Éditions Confluences, maison d'édition française.
 Éditions Corentin, maison d'édition française indépendante de littérature pour la jeunesse.
 Éditions Couleur livres, maison d'édition progressiste et associative en Belgique francophone.
 Éditions CPE, maison d'édition française à vocation régionaliste.
 Éditions Créaphis, maison d'édition française.
 Éditions Cujas, maison d'édition française indépendante universitaire.
 Éditions d'À la recherche du temps perdu, description des différentes éditions d'À la recherche du temps perdu.
 Éditions d'Acadie, maison d'édition acadienne.
 Éditions d'art Le Sabord, maison d'édition québécoise d'art contemporain et de poésie.
 Éditions d'en bas, maison d'édition suisse.
 Éditions d'Écarts, maison d'édition française.
 Éditions Dagorno, maison d'édition française indépendante.
 Éditions Dangles, maison d'édition française.
 Éditions David, maison d'édition canadienne.
 Éditions de Bourgogne, maison d'édition française.
 Éditions de Chateaudun, maison d'édition française de petit format.
 Éditions de Chiré, maison d'édition française.
 Éditions De Courberon, maison d'édition québécoise indépendante.
 Éditions de Fallois, maison d'édition française indépendante.
 Éditions de l'Aire, maison d'édition suisse.
 Éditions de l'An 2, ancienne maison d'édition française de bande dessinée. 
 Éditions de l'Arbre, maison d'édition franco-belge.
 Éditions de l'Archipel, maison d'édition française.
 Éditions de l'Atelier, maison d'édition qui a pris la suite des Éditions ouvrières.
 Éditions de l'Atlanthrope, maison d'édition française.
 Éditions de l'Attente, maison d'édition française.
 Éditions de l'Aube, maison d'édition française. 
 Éditions de l'Encyclopédie des Nuisances, maison d'édition française.
 Éditions de l'Envolée, maison d'édition québécoise d'ouvrages pédagogiques.
 Éditions de l'Escampette, maison d'édition française.
 Éditions de l'Éclat, maison d'édition française.
 Éditions de l'Élan, maison d'édition belge.
 Éditions de l'Épervier, maison d'édition française indépendante.
 Éditions de l'Épure, maison d'édition française de gastronomie.
 Éditions de l'Hexagone, maison d'édition québécoise.
 Éditions de l'Insomniaque, maison d'édition française associative.
 Éditions de L'Œuf, maison d'édition française indépendante de bande dessinée.
 Éditions de l'Olivier, maison d'édition française.
 Éditions de l'Orycte, maison d'édition française.
 Éditions de l'Oxymore, maison d'édition française spécialisée dans les littératures de l'imaginaire.
 Éditions de la Bagnole, maison d'édition québécoise d'ouvrages pour la jeunesse.
 Éditions de la Baconnière, maison d'édition suisse.
 Éditions de la Cerise, maison d'édition française de bande dessinée.
 Éditions de la Cité Universelle, ancienne maison d'édition française.
 Éditions de la Différence, maison d’édition française.
 Éditions de la Goulotte, maison d'édition française de livres d'artistes.
 Éditions de la Gouttière, maison d'édition française de bande dessinée.
 Éditions de la Loupe, maison d'édition française.
 Éditions de la Merci, maison d'édition française.
 Éditions de la Nerthe, maison d'édition française indépendante d'ouvrages littéraires.
 Éditions de la Séguinière, maison d'édition française de bande dessinée.
 Éditions de La Sirène, ancienne maison d'édition française.
 Éditions de la Table ronde, maison d'édition française.
 Éditions de Lodi, maison d’édition française.
 Éditions de Lutèce, ancienne maison d'édition française de petit format.
 Éditions de Magic : l'assemblée, jeu de cartes à collectionner.
 Éditions de Montbel, maison d'édition française.
 Éditions de Mortagne, maison d’édition québécoise.
 Éditions de Montsouris, maison d'édition française.
 Éditions de Paris, maison d'édition française indépendante.
 Éditions De Vecchi, maison d'édition italienne du groupe Albin Michel.
 Éditions Degliame, ancienne maison d'édition française de science-fiction.
 Éditions Deleatur, maison d'édition française.
 Éditions Delibreo, maison d'édition suisse.
 Éditions Demi-Lune, maison d'édition française.
 Éditions Denoël, maison d'édition.
 Éditions Dervy, maison d'édition française.
 Éditions des Aboiteaux, maison d'édition acadienne.
 Éditions des archives contemporaines, maison d'édition française universitaire.
 Éditions des Busclats, maison d'édition française.
 Éditions des Cahiers libres, maison d'édition française du groupe des Éditions La Découverte.
 Éditions des Deux Terres, maison d'édition française spécialisée dans la traduction de romans étrangers.
 Éditions des Équateurs, maison d'édition française.
 Éditions des femmes, maison d'édition française.
 Éditions des Intouchables, maison d'édition québécoise.
 Éditions des Quatre-Vents, maison d'édition française de pièces de théâtre contemporaines associée à L'Avant-Scène.
 Éditions des Remparts, maison d'édition française.
 Éditions des Récollets, maison d'édition française coopérative.
 Éditions Diane de Selliers, maison d’édition française de livres de luxe.
 Éditions Didier Carpentier, maison d'édition française.
 Éditions Dominique Leroy, maison d'édition française.
 Éditions Donniya, maison d'édition malienne.
 Éditions Druide, maison d'édition québécoise.
 Éditions du Boisbaudry, maison d'édition française de publications destinées aux professionnels de l'agriculture et de l'agroalimentaire. 
 Éditions du Boréal, maison d’édition québécoise indépendante.
 Éditions du Camion blanc, maison d'édition française.
 Éditions du Cap, maison d'édition monégasque filiale du Club français du livre.
 Éditions du Cavalier bleu, maison d'édition française.
 Éditions du Centurion, maison d'édition française.
 Éditions du Cerf, maison d’édition française spécialisée dans les textes religieux.
 Éditions du Chemin de fer, maison d'édition française indépendante associative.
 Éditions du Chêne, maison d'édition française.
 Éditions du Croquant, maison d'édition française indépendante.
 Éditions du Cygne, maison d'édition belge spécialisée dans les lettres belges francophones.
 Éditions du Dauphin, maison d'édition française.
 Éditions du Fromage, maisons d'édition française de bande dessinée.
 Éditions du Jasmin, maison d'édition française de livres pour l'enfance et la jeunesse.
 Éditions du Jubilé, maison d'édition française.
 Éditions du Lézard, maison d'édition française.
 Éditions du Labyrinthe, maison d'édition française.
 Éditions du Masque, maison d'édition française spécialisée dans les romans policiers.
 Éditions du Monde libertaire, maison d'édition française indépendante et militante.
 Éditions du Noroît, maison d'édition québécoise de poésie.
 Éditions du Palmier, maison d'édition française.
 Éditions du Panama, ancienne maison d'édition française.
 Éditions du Panthéon, maison d'édition française à compte d'auteur.
 Éditions du Ponant, maisons d'édition française, québécoise et suisse.
 Éditions du Progrès, ancienne maison d'édition russe.
 Éditions du PSI, maison d'édition française spécialisée dans les ouvrages informatiques.
 Éditions du Relié, maison d'édition française.
 Éditions du remue-ménage, maison d'édition québécoise.
 Éditions du Renouveau pédagogique, maison d'édition canadienne de manuels scolaires.
 Éditions du Retour, maison d'édition française indépendante.
 Éditions du Ricochet, maison d'édition française de littérature d'enfance et de jeunesse.
 Éditions du Riffle, maison d'édition française.
 Éditions du Rocher, maison d'édition française.
 Éditions du Rouergue, maison d'édition française.
 Éditions du Sablier, ancienne maison d'édition suisse.
 Éditions du Sagittaire, maison d'édition française.
 Éditions du Scorpion, maison d'édition française.
 Éditions du Septentrion, maison d'édition québécoise. 
 Éditions du Seuil, maison d'édition française. 
 Éditions du Sextant, maison d'édition française anarchiste.
 Éditions du Signe, maison d'édition française spécialisée dans le livre religieux.
 Éditions du Sorbier, maison d'édition française du groupe La Martinière.
 Éditions du Square, maison d'édition française.
 Éditions du Tambourinaire, ancienne maison d'édition française.
 Éditions du Tricorne, maison d'édition suisse.
 Éditions du Triomphe, maison d'édition française indépendante.
 Éditions du Triton, ancienne maison d'édition de bande dessinée.
 Éditions Dunod, maison d'édition française spécialisée dans les ouvrages de formation universitaire et professionnelle.
 Éditions Elkana, maison d'édition israélienne.
 Éditions Ellipses, maison d'édition française indépendante.
 Éditions Elyzad, maison d'édition tunisienne.
 Éditions Empreinte temps présent, maison d'édition française.
 Éditions EPO, maison d'édition belge.
 Éditions Errance, maison d'édition française.
 Éditions Esperluète, maison d'édition belge.
 Editions Espoir, maison d'édition québécoise associative.
 Éditions Esse, maison d'édition québécoise spécialisée dans l'art.
 Éditions Ex Aequo, maison d'édition française.
 Éditions Édilivre, maison d'édition française.
 Éditions Édite, maison d'édition française.
 Éditions Érès, maison d'édition française spécialisée dans les sciences humaines
 Éditions è®e, maison d'édition française.
 Éditions Famot, maison d'édition suisse.
 Éditions Fanlac, maison d'édition française.
 Éditions Fasquelle, ancienne maison d'édition française.
 Éditions Fata Morgana, maison d'édition française de littérature et de livre d'art.
 Éditions Faton, groupe de presse français.
 Éditions Favre, maison d'édition suisse.
 Éditions Feltrinelli, maison d'édition italienne.
 Éditions Fiacre, maison d'édition française indépendante.
 Éditions Fides, maison d'édition québécoise.
 Éditions Fidélité, maison d'édition belge spécialisée dans les livres spirituels.
 Éditions Filigranes, maison d'édition française de photographie et édition d'art. 
 Éditions FLBLB, maison d'édition de bandes dessinées.
 Éditions Foucher, maison d'édition française.
 Éditions Fourbis, maison d'édition française spécialisée dans la poésie contemporaine.
 Éditions France-Empire, maison d'édition française indépendante.
 Éditions François-Xavier de Guibert, maison d'édition française.
 Gaïa Éditions, maison d'édition française spécialisée dans la littérature nordique, française et d'Europe de l'Est.
 Éditions gaies et lesbiennes, maison d'édition française LGBT.
 Éditions Galilée, maison d'édition française spécialisée dans la philosophie, la littérature française, les arts et les sciences humaines.
 Éditions Gallimard, groupe d'édition français.
 Éditions Gallmeister, maison d'édition française indépendante.
 Éditions Galopin, maison d'édition belge.
 Éditions Gap, maison d'édition française.
 Éditions Gilles Defoly, ancienne maison d'édition française de jeux de société.
 Éditions Gilletta, maison d'édition française du groupe de presse Nice-Matin.
 Éditions Grancher, maison d'édition française.
 Éditions Grasset & Fasquelle, maison d'édition française.
 Éditions Guérin, maison d'édition française, spécialisée dans l'alpinisme.
 Éditions Hazan, maison d'édition française spécialisée dans le livre d'art.
 Éditions Heimdal, maison d'édition française spécialisée dans la Seconde Guerre mondiale, le Moyen Âge et le régionalisme normand.
 Éditions Héliotrope, maison d'édition québécoise.
 Éditions Hermann, maison d'édition française spécialisée dans les sciences et les arts.
 Éditions Histoire & Collections, maison d'édition française.
 Éditions Honoré Champion, maison d'édition française.
 Éditions Horay, maison d'édition française.
 Éditions Hors Commerce, ancienne maison d'édition française.
 Éditions Hubert, maison d'édition française spécialisée dans la gastronomie.
 Éditions Hurtubise, maison d'édition québécoise.
 Éditions IMHO, maison d'édition française de bandes dessinées.
 Éditions Indo Éditions, maison d'édition française spécialisée dans l'histoire de la Guerre d'Indochine.
 Éditions Intervista, ancienne maison d'édition française spécialisée dans le cinéma.
 Éditions Jalou, maison d'édition française.
 Éditions Jamana, maison d'édition malienne indépendante.
 Éditions JCL, maison d'édition québécoise.
 Éditions Jean Froissart, maison d'édition française.
 Éditions Jean-Claude Lattès, maison d'édition française.
 Éditions Jean-Paul Gisserot, maison d'édition française.
 Éditions Jeanne Laffitte, maison d'édition française.
 Éditions Jeunesse et vacances, maison d'édition française de petits formats.
 Éditions Jigal, maison d'édition française.
 Éditions Joca Seria, maison d'édition française.
 Éditions John Doe, maison d'édition française de jeux de rôle.
 Éditions Joker, maison d'édition spécialisée dans la bande dessinée.
 Éditions Jourdan, maison d’édition belge francophone. 
 Éditions Jouvence, maison d'édition française.
 Éditions Julliard, maison d'édition française.
 Éditions Jungle, maison d'édition française de bande dessinée.
 Éditions K'A, maison d'édition française spécialisée dans la poésie.
 Éditions Kargo, maison d'édition française indépendante.
 Éditions Karthala, maison d'édition française spécialiste de l'histoire et de la géopolitique des pays en développement.
 Éditions Kimé, maison d'édition française spécialisée.
 Éditions L. Mauguin, maison d'édition française.
 Éditions L.J. Veen, maison d'édition néerlandaise.
 Éditions L'Âge d'Homme, maison d'édition française.
 Éditions L'Ampoule, maison d'édition française.
 Éditions L'Harmattan, maison d'édition française.
 Éditions l'Instant Présent, maison d'édition française.
 Éditions la farandole, maison d'édition française spécialisée dans la littérature d'enfance et de jeunesse.
 Éditions La Grande Marée, maison d'édition acadienne.
 Éditions La Sahélienne, maison d'édition malienne.
 Éditions Labor, maison d'édition belge.
 Éditions Lansman, maison d'édition belge.
 Éditions Larcier, maison d'édition belge.
 Éditions Larivière, groupe de presse français.
 Éditions Larousse, maison d'édition française spécialisée dans les ouvrages de référence, notamment les dictionnaires.
 Éditions Lavoisier, maison d'édition française d'ouvrages scientifiques techniques et médicaux.
 Éditions Le Bord de l'eau, maison d'édition française.
 Éditions Le Capucin, maison d'édition française.
 Éditions Le Cri, mason d'édition belge.
 Éditions Le Fennec, maison d'édition marocaine indépendante.
 Éditions Le Flibustier, maison d'édition française indépendante militante libertaire.
 Éditions le Griffon d'Argile, maison d'édition québécoise collégiale et universitaire.
 Éditions Le Manuscrit, maison d'édition française.
 Éditions Le Nouvelliste, maison d'édition suisse de presse.
 Éditions Le Passage, maison d’édition française. 
 Éditions Le Pont, ancienne maison d'édition française.
 Éditions Le Pré aux clercs, maison d'édition française spécialisée dans la fantasy.
 Éditions Le Somnambule équivoque, maison d'édition belge associative.
 Éditions Lefebvre Sarrut, maisons d'édition françaises spécialisée en droit.
 Éditions Léo Scheer, maison d'édition française.
 Éditions Les 3 orangers, maison d'édition française.
 Éditions Les Chiens rouges associés, maison d'édition française de bande dessinée.
 Éditions Les Hauts-Fonds, maison d'édition française.
 Éditions Les Nouveaux Auteurs, maison d'édition française indépendante.
 Éditions Les Oiseaux de papier, maison d'édition française.
 Éditions Les Perséides, maison d'édition française.
 Éditions Liana Levi, maison d'édition française indépendante.
 Éditions Liber, maison d'édition québécoise.
 Éditions Libertalia, maison d'édition française associative.
 Éditions Libre expression, maison d'édition québécoise.
 Éditions Lignes, maison d'édition française spécialisée dans l'essai politique, philosophique et littéraire. 
 Éditions Lokole, maison d'édition congolaise.
 Éditions Luce Wilquin, maison d'édition belge.
 Éditions Lug, ancienne maison d'édition française spécialisée dans la bande dessinée. 
 Éditions Malpertuis, maison d'édition française spécialisée dans le fantastique.
 Éditions Mango, maison d'édition française.
 Éditions Maspero, ancienne maison d'édition française.
 Éditions Massin, maison d'édition française.
 Éditions Masson, société d'édition de livres scientifiques.
 Éditions Maugard, ancienne maison d'édition française.
 Éditions Maurice Nadeau, maison d'édition française.
 Éditions Mazarine, maison d'édition française.
 Éditions Mélanie Seteun, maison d'édition française associative.
 Éditions MeMo, maison d'édition française spécialisée dans les livres pour enfants.
 Éditions Mémoire vivante, maison d'édition française indépendante.
 Éditions Métailié, maison d'édition indépendante française.
 Éditions Métropolis, société d'édition suisse.
 Éditions Michalon, maison d’édition française.
 Éditions Michel Brûlé, maison d'édition québécoise.
 Éditions Michel Deligne, maison d'édition belge de bande dessinée.
 Éditions Michel Lafon, maison d'édition française spécialisée en littérature générale, beaux livres et livres scolaires. 
 Édition Michel Quintin, entreprise spécialisée dans la publication de livres sur la nature et les animaux.
 Éditions Mille et une nuits, maison d'édition française.
 Éditions Mille et une vies, maison d'édition québécoise.
 Éditions Mille-Îles, maison d'édition québécoise spécialiste de bandes dessinées.
 Éditions Millefeuille, maison d’édition française pour la jeunesse.
 Éditions Mir, maison d'édition russe.
 Éditions Mnémos, maison d'édition française.
 Éditions Mon Village, maison d'édition suisse.
 Éditions Montchrestien, maison d'édition française juridique.
 Éditions Moulinsart, maison d'édition belge consacrée au monde d'Hergé.
 Éditions Naaman de Sherbrooke, ancienne maison d'édition québécoise.
 Éditions Nicolas Chaudun, maison d'édition française spécialisée en histoire de l'art.
 Éditions Nivéales, groupe de presse français.
 Éditions Norma, maison d'édition française spécialisée dans le patrimoine et l'architecture.
 Éditions Nota bene, maison d'édition québécoise.
 Éditions NOUS, maison d'édition française.
 Éditions Novalis, maison d'édition canadienne de livres à caractère religieux.
 Éditions Novos, ancienne maison d'édition suisse.
 Éditions Nuit d'avril, ancienne maison d'édition française.
 Éditions Obsidiane,  maison d'édition française de poésie et de littérature.
 Éditions Octobre, maison d'édition française indépendante.
 Éditions Odile Jacob, maison d'édition.
 Éditions Olographes, maison d'édition québécoise.
 Éditions Omnibus, maison d'édition française. 
 Éditions OPTA, maison d'édition française spécialisée dans le roman policier.
 Éditions OREP, maison d'édition française spécialisée dans la culture normande.
 Éditions Orphie, maison d'édition française spécialisée dans la France d'outre-mer.
 Éditions Otava, maison d'édition finlandaise.
 Éditions Oxus, maison d'édition française.
 Éditions P.O.L, maison d'édition française.
 Éditions P'tit Louis, maison d'édition française spécialisée dans la bande dessinée.
 Éditions Paquet, maison d'édition suisse spécialisée dans la bande dessinée.
 Éditions Pardès, maison d'édition française.
 Éditions Paulines, maison d'édition canadienne.
 Éditions Pauvert, maison d'édition française.
 Éditions Payot,  maison d'édition suisse.
 Éditions Peeters, maison d'édition belge.
 Éditions Pepperland, ancienne maison d'édition française de bande dessinée.
 Éditions Perce-Neige, maison d'édition acadienne consacrée à la poésie.
 Éditions Perret-Gentil, maison d'édition suisse.
 Éditions Perrin, maison d'édition française spécialisée dans l'histoire et les sciences humaines et sociales.
 Éditions Perrin des Lettres de Madame de Sévigné, présentation de deux éditions des Lettres de Madame de Sévigné.
 Éditions Phaidon, maison d'édition anglaise indépendante spécialisée dans les livres d'art.
 Éditions Phébus, maison d'édition française.
 Éditions Philipp von Zabern, maison d'édition allemande spécialisée dans les publications scientifiques.
 Éditions Philippe Picquier, maison d'édition spécialisée dans d'Extrême-Orient.
 Éditions Philippe Rey, maison d'édition française indépendante.
 Éditions Picard, maison d'édition française.
 Éditions Pierre Téqui, maison d'édition française catholique.
 Éditions Pierre Tisseyre, maisons d'édition québécoise.
 Éditions Pix'n Love, maison d'édition française.
 Éditions Plaine Page, maison d'édition française de poésie et d'art contemporain.
 Éditions Plaisir de Lire, maison d'édition suisse.
 Éditions Points, maison d'édition française.
 Éditions Poivre & Sel, maison d'édition belge indépendante de bande dessinée.
 Éditions Pratico-Pratiques, maison d'édition québécoise indépendante.
 Éditions Presses Internationales, ancienne maison d'édition française de petit format.
 Éditions Prise de parole, maison d'édition canadienne.
 Éditions Privat, maison d'édition française spécialisée dans l'histoire des villes et des régions  et dans l'aviation. 
 Éditions Privé, maison d'édition française.
 Editions Profil, maison d'édition française indépendante.
 Éditions Prométhée, maison d'édition française.
 Éditions Quæ, maison d'édition française scientifique et technique.
 Éditions Quo Vadis, entreprise française du groupe papetier Exacompta Clairefontaine.
 Éditions Racine, maison d'édition belge francophone.
 Éditions régionales de l'Ouest, maison d'édition française.
 Éditions Regnery, maison d'édition américaine spécialisée dans les livres conservateurs.
 Éditions Rencontre, maison d’édition suisse.
 Éditions Retz, maison d'édition française.
 Éditions Rieder, maison d'édition française.
 Éditions Robert Laffont, maison d'édition française.
 Éditions Rouff, ancienne maison d'édition française.
 Éditions Rougerie, maison d'édition française spécialisée dans l'édition de poésie contemporaine et de livres d'artistes.
 Éditions Sabine Wespieser, maison d'édition française.
 Éditions Safran (éditions), maison d'édition belge spécialisée en archéologie, histoire et langues anciennes.
 Éditions Saint-Simon, maison d'édition française.
 Éditions Salvator, maison d'édition française.
 Éditions Sandawe, maison d'édition belge de bande dessinée communautaire.
 Éditions Saint-Germain-des-Prés, ancienne maison d'édition française de poésie.
 Éditions Sanje, maison d'édition slovène.
 Éditions Saphira, collection de bandes dessinées consacrée au sunjeong manhwa.
 Éditions Sarbacane, maison d'édition française spécialisée dans la littérature et la bande dessinée pour la jeunesse.
 Éditions Scribner, maison d’édition américaine.
 Éditions Seghers, maison d'édition française consacrée principalement à la poésie.
 Éditions Séguier, maison d'édition française.
 Éditions Sillage, maison d'édition française. 
 Éditions Siloë, maison d'édition française.
 Éditions Slatkine, maison d'édition suisse.
 Éditions Solar, maison d'édition française.
 Éditions Sonia Draga, maison d'édition polonaise.
 Éditions Spartacus, maison d'édition spécialisée dans les courants révolutionnaires anti-léninistes et libertaires.
 Éditions Spengler, maison d'édition française.
 Éditions Stock, maison d'édition française.
 Éditions Sud Ouest, maison d'édition française.
 Éditions Sulliver, maison d'édition indépendante française.
 Éditions Syllepse, maison d'édition française indépendante engagée de sensibilité autogestionnaire.
 Éditions Sylvain Harvey, maison d'édition québécoise.
 Éditions Tabary, maison d'édition française de bande dessinée.
 Éditions Tabou, maison d'édition française.
 Éditions Take5, maison d'édition suisse de livres d’artistes.
 Éditions Tammi, maison d'édition finlandaise.
 Éditions techniques de l'ingénieur, maison d'édition française spécialisée dans l'information pour les professionnels techniques et scientifiques.
 Éditions Terre de Brume, maison d'édition française.
 Éditions Textes Gais, maison d'édition française.
 Éditions Textuel, maison d'édition française pluridisciplinaire.
 Éditions Thierry Magnier, maison d'édition française.
 Éditions Tissot, maison d'édition française spécialisée en droit social. 
 Éditions Tokebi, maison d'édition spécialisé dans le manhwa.
 Éditions Trabucaire, maison d'édition française.
 Éditions traditionnelles, maison d'édition française. 
 Éditions Trajectoire, maison d'édition française.
 Éditions Trampoline, maison d'édition canadienne de littérature jeunesse.
 Éditions Trécarré, maison d'édition québécoise spécialisée dans les livres régionaux.
 Éditions Trédaniel, groupe d’édition français.
 Éditions Trois-Pistoles, maison d'édition québécoise.
 Éditions Trouble fête, maison d'édition française.
 Éditions Un monde différent, maison d'édition québécoise.
 Éditions Underbahn, maison d'édition américaine.
 Éditions USA, ancienne maison d'édition française spécialisée dans la bande dessinée.
Éditions Utopique, maison d'édition française indépendante, spécialisée dans la littérature jeunesse sur des thèmes rares.
 Éditions Vagabonde, maison d'édition française indépendante. 
 Éditions Vaillant, ancienne maison d'édition française spécialisée dans la bande dessinée.
 Éditions VDB, maison d'édition française.
 Éditions Vents d'ailleurs, maison d'édition française indépendante.
 Éditions Verdier, maison d'édition française.
 Éditions Verticales, maison d'édition française.
 Éditions Vivez Soleil, ancienne maison d'édition suisse indépendante.
 Éditions Viviane Hamy, maison d'édition française.
 Éditions Voy'el, maison d'édition française spécialisée dans l'Imaginaire.
 Éditions Wallâda, maison d'édition française.
 Éditions Washington Summit, maison d'édition américaine indépendante.
 Éditions Weyrich, maison d'édition belge francophone.
 Éditions Xavier Barral, maison d'édition française.
 Éditions Xenia, maison d'édition suisse indépendante.
 Éditions Yves Michel, maison d'édition française.
 Éditions Z'ailées, maison d'édition québécoise de livres enfance et jeunesse.
 Éditions Zodiaque, maison d'édition française.
 Éditions Zoé, maison d'édition suisse.
 Éditions Zoom, maison d'édition luxembourgeoise de livres enfance et jeunesse.
 Editis, groupe d'édition français.
 Edizioni Casagrande, maison d'édition suisse.
 Emmanuel Proust éditions, maison d'édition française spécialisée dans la bande dessinée.
 Epsilon Éditions, maison d'édition réunionnaise.
 Fûdo éditions, maison d'édition française indépendante.
 Galaade éditions, maison d'édition française indépendante.
 G-Maru Edition, manga de Mizuki Kawashita.
 Goo Deluxe Edition, réédition de l'album Goo de Sonic Youth dans le format Deluxe.
 Grande Édition de Marx et d'Engels, projet collectif de nouvelle traduction française des œuvres de Karl Marx et Friedrich Engels.
 Éditions Matériologiques, maison d'édition électronique indépendante.
 Éditions Thélème, maison d'édition française indépendante de livres audio.
 Éditions Vigdor, maison d'édition française d'ouvrages scientifiques au format numérique.
 Lapin Éditions, maison d'édition française de webcomics.
 HB éditions, ancienne maison d'édition française indépendante.
 Histoire des éditions de Pinocchio, histoire des éditions de Pinocchio.
 Ibis Rouge Éditions, maison d'édition française d'ouvrages littéraires.
 Indigène éditions, maison d'édition française indépendante.
 JMG éditions, maison d'édition française.
 Joly éditions, maison d'édition française juridique.
 Kailash Éditions, maison d'édition franco-indienne indépendante spécialiste de l'Asie.
 KTM éditions, maison d'édition française.
 Leduc.s Editions, maison d'édition française indépendante.
 Le Sablier Éditions, maison d'édition française.
 Les Éditions Albert René, maison d'édition française spécialisée dans la bande dessinée.
 Les Éditions Cercle d'art, maison d'édition française.
 Les éditions Cartouche, maison d'édition française.
 Les Éditions de l'Homme, maison d'édition québécoise.
 Les Éditions de la Paix, maison d'édition québécoise de littérature pour la jeunesse.
 Les Éditions de Minuit, maison d'édition française.
 Les Éditions Debeur, maison d'édition québécoise de guides gastronomiques.
 Les Éditions du Sonneur, maison d'édition française.
 Les Éditions E.T.C., maison d'édition québécoise.
 Les Éditions françaises, ancienne maison d'édition québécoise.
 Les éditions Flouzemaker, maison d'édition belge indépendante de bande dessinée.
 Les Éditions Héritage, maison d'édition québécoise.
 Les Éditions sauvages, maison d'édition française associative.
 Lextenso éditions, groupe éditorial français.
 Lux Éditeur, maison d'édition indépendante québécoise.
 Limage éditions, ancienne maison d'édition française.
 Société nationale d'édition et de diffusion, ancienne maison d'édition algérienne publique.
 Maison d'édition, entreprise dont l’activité est à l'origine la production et la diffusion de documents imprimés.
 Maison d'édition de l'Université de Caroline du Sud, maison d'édition américaine universitaire.
 Maison d'édition du Vatican, maison d'édition du Saint-Siège responsable de la publication des documents officiels de l'Église catholique romaine.
 Maison d'édition et librairie Geca Kon, maison d'édition serbe.
 Maisons d'édition marocaines, activité et organisation des maisons d'édition marocaines.
 Makaka éditions, maison d'édition française de bande dessinée.
 Max Milo Éditions, maison d'édition française.
 Média Système Édition, maison d'édition fondée par Alain Kahn en 1987.
 Mila Éditions, maison d'édition française spécialisée en littérature jeunesse.
 New York Edition, collection des œuvres de fiction d'Henry James.
 NiL Éditions, maison d'édition française.
 Nouvelles éditions africaines, ancienne maison d'édition africaine.
 Nouvelles éditions africaines du Sénégal, maison d'édition sénégalaise.
 Nouvelles Éditions Fantastiques, maison d'édition française de jeux de rôle.
 Nouvelles éditions ivoiriennes, maison d'édition ivoirienne.
 Nouvelles Éditions latines, maison d'édition française.
 Nouvelles Éditions Oswald, maison d'édition française spécialisée dans la littérature populaire.
 Océan Éditions, maison d'édition réunionnaise.
 Oh ! Éditions, maison d'édition française.
 Paille éditions, maison d'édition française de jeux de société.
 Particulier et Finances Editions, entreprise de presse spécialisée dans le domaine de l'information juridique. 
 Pastiches et éditions pirates de Tintin, présentation des éditions pastiches et pirates de Tintin.
 Pika Édition, maison d'édition française spécialisée dans le manga.
 P.M.J. éditions, ancienne maison d'édition de bande dessinée.
 Presse et édition dans l'affaire Dreyfus, rôle de la presse et de l'édition dans l'affaire Dreyfus.
 Riveneuve éditions, maison d'édition française.
 Romain Pages Éditions, maison d'édition française indépendante.
 Samouraï Éditions, maison d'édition française spécialisée dans l'édition de manga.
 Services, culture, éditions, ressources pour l'Éducation nationale, maison d'édition française publique.
 Société d'édition publique, groupe de presse français spécialisé dans l'information politique.
 Société de conception de presse et d'édition, ancienne société de presse française.
 Société parisienne d'édition, ancienne maison d'édition française de bande dessinée.
 Sonatine Éditions, maison d'édition française indépendante.
 Standard Edition, traduction de l'allemand en anglais des œuvres complètes de Freud.
 Thalia Édition, maison d’édition indépendante spécialisée dans le livre d’art.
 Tilsit Éditions, maison d'édition de jeux de société.
 Timée Éditions, maison d'édition française.
 Turf Éditions, groupe de médias consacré aux paris hippiques et sportifs. 
 Uni-éditions, maison d'édition française de presse magazine.
 Vedrana éditions, maison d'édition française indépendante.
 Wigwam éditions, maison d'édition française.
Wikloof éditions, édition de romans singuliers
 XO éditions, maison d'édition française.
 Zéphyr Éditions, maison d'édition française de bande dessinée.

Édition musicale 
 Editio Musica Budapest, maison d'édition musicale hongroise.
 Edition Wilhelm Hansen, maison d'édition musicale danoise.
 Édition médicéenne, édition officielle des livres de chant du Vatican.
 Éditions Alphonse Leduc, maison d'édition musicale française.
 Éditions Auguste Zurfluh, ancienne maison d'édition musicale française.
 Éditions Combre, maison d'édition musicale française.
 Éditions Durand-Salabert-Eschig, maison d'édition musicale française.
 Éditions Henry Lemoine, maison d'édition musicale française.
 Éditions Heugel, maison d'édition musicale française.
 Éditions musicales Robert Martin, maison d'édition musicale française.
 Éditions musicales transatlantiques, maison d'édition musicale française.
 Éditions Sikorski, maison d'édition musicale allemande.
 Unión Musical Ediciones, maison d'édition musicale espagnole.
 Universal Edition, maison d'édition musicale internationale.
 Edition of Contemporary Music, label discographique allemand.
 Éditions Hortus, entreprise indépendante française de production de disques.

Audiovisuel 
 Éditions Montparnasse, société d’édition vidéographique.
 Inside Edition, émission télévisée américaine.
 LCJ éditions et productions, société française d'édition et de distribution dans l'audio-visuel.
 Éditions Oui Dire, maison d'édition française de livres audio.

 Maison, Groupe